USA har deltagit i samtliga olympiska spel sedan starten 1896, förutom olympiska sommarspelen 1980 i Moskva, som USA bojkottade. 

Den första som deltog för USA var Tom Burke, som 1896 tog guld i såväl 100 meter och 400 meter. USA är den enda nationen som vunnit minst ett guld i varje olympiskt vinterspel. Friidrott och simning är landets främsta sporter, där nära hälften av landets totala medaljskörd skett.

USA som värdnation 
USA har hållit i olympiska spelen åtta gånger. Fyra av dem var vinterspel, och fyra sommarspel.

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspel

Medaljer efter sommarsport

Medaljer efter vintersport

Källor